Francesco de Notaris – politico e giornalista italiano
 Giuseppe De Notaris – medico e botanico italiano
 Marco Mario de Notaris – attore, regista e sceneggiatore italiano